Coronel se poate referi la:

 Coronel, Chile, un oraș-port din Chile
 Batălia de la Coronel din primul Război Mondial
 Coronelismo, un sistem de politici din Brazilia, în timpul Vechii Republici (1889-1930)

Persoane
 Antonio F. Coronel, primar de Los Angeles în 1853–1854.
 Christian Coronel, baschetbalist profesionist din Filipine
 Felipe Coronel, aka Immortal Technique, un rapper și activist politic peruviano-american
 Gregorio Nuñez Coronel, teolog portughez augustinian, scriitor
 Jorge Icaza Coronel, scriitor din Ecuador
 Juan Coronel, misionar franciscan spaniol
 Pastor Coronel
 Pedro Coronel
 Rafael Coronel, artist și pictor din Mexic
 Sheila Coronel
 Stephen Coronel, chitarist
 Tim Coronel, pilot auto olandez. Fratele-geamăn al lui Tom
 Tom Coronel, pilot auto olandez. Fratele-geamăn al lui Tim